

Sigle 
 The Nashville Network o The National Network – rete televisiva ora chiamata Spike TV

Codici 
 TNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tainan Domestic di Tainan (Taiwan)